«Ночь и город» () — поставленный в 1992 году ремейк классического нуара 1950 года, посвящённый его режиссёру Жюлю Дассену. Оба фильма вольно следуют сюжетной канве одноимённого романа Джеральда Керша (1938).

Сюжет 
Адвокат Хэрри Фэбиан мечтает добиться чего-нибудь стоящего. Он совершает много ошибок, но не унывает и продолжает барахтаться в муравейнике Нью-Йорка. Его любит Хелен (Лэнг), жена бармена Фила, мечтающая открыть свой бар и уйти от постылого мужа. Она предлагает Хэрри уехать в Калифорнию, но Фэбиан случайно хватается за идею заняться спортивным бизнесом — он решил стать промоутером. Для этого он назанимал у всех денег, даже у ростовщиков, пригласил старика Ала (Уорден), бывшего боксёра и старшего брата полумафиозного дельца, пообещавшего убить, если с братом (а у того было слабое сердце) что-нибудь случится. Хелен он достал фальшивую лицензию на торговлю спиртным, и в конце перед самым матчем несчастья посыпались на него со всех сторон.

В ролях 
 Роберт Де Ниро — Хэрри Фэбиан
 Джессика Лэнг — Хелен
 Клифф Горман — Филл
 Джек Уорден — Эл Гроссман
 Илай Уоллак — Пек
 Барри Праймус — Томми
 Генри Миллиган — "Хлопок"
 Реджис Филбин — играет сам себя
 Алан Кинг — Айра "Бум-Бум" Гроссман

Отзывы 
Джонатан Розенбаум назвал вторую версию «Ночи и города» капитально уступающей во всех отношениях оригиналу. Хотя название сохранено, ночные сцены в этом фильме практически отсутствуют.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Tribeca Productions
Неонуар
Детективные фильмы США
Фильмы-ремейки США